Sumner ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Melancthon Sumner (1882–1918), US-amerikanischer Marineoffizier
 Bernard Sumner (* 1956), britischer Rockmusiker
 Charles Sumner (1811–1874), US-amerikanischer Politiker
 Charles A. Sumner (1835–1903), US-amerikanischer Politiker
 Charlie Sumner (1930–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Charlotte Sumner, US-amerikanische Neurologin

 Edwin Vose Sumner (1797–1863), US-amerikanischer Generalmajor
 Eliot Sumner (* 1990), britische Musikerin
 George G. Sumner (1841–1906), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Matthew Sumner, bekannt als Sting (* 1951), britischer Sänger, Gitarrist und Schauspieler
 Increase Sumner (1746–1799), US-amerikanischer Richter und Politiker 
 J. D. Sumner (John Daniel Sumner; 1924–1998), US-amerikanischer Gospelsänger
 James Batcheller Sumner (1887–1955), US-amerikanischer Chemiker
 Jessie Sumner (1898–1994), US-amerikanischer Politiker
 Joe Sumner (* 1976), britischer Musiker

 Kurt Sumner (* 1973), britischer Biathlet
 Maria Sumner (* 1961), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Mickey Sumner (* 1984), britische Schauspielerin
 Peter Sumner (1942–2016), australischer Schauspieler
 Scott Sumner, US-amerikanischer Ökonom
 Steve Sumner (1955–2017), britisch-neuseeländischer Fußballspieler
 Thomas Sumner (1807–1876), US-amerikanischer Kapitän
 William Graham Sumner (1840–1910), US-amerikanischer Soziologe

Sumner ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Sumner (Georgia)
 Sumner (Illinois)
 Sumner (Iowa)
 Sumner (Kansas)
 Sumner (Maine)
 Sumner (Michigan)
 Sumner (Mississippi)
 Sumner (Missouri)
 Sumner (Nebraska)
 Sumner (Oklahoma), im Noble County
 Sumner (Texas)
 Sumner (Washington)
 Sumner (Barron County, Wisconsin)
 Sumner (Town, Barron County), Town(ship) in Wisconsin
 Sumner (Town, Jefferson County), Town(ship) in Wisconsin
 Sumner (Town, Trempealeau County), Town(ship) in Wisconsin

in Neuseeland:
 Sumner (Neuseeland)

Sumner steht für:
 Sumner (Mondkrater)
 Sumner (Automobilhersteller), US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Sumner-Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Sumner im Palmerland, Antarktika
 Fort Sumner
 Sumner School
 Sumner High School
 Sumners
 Summer